ARCO (akronym för Atlantic Richfield Company) är ett amerikanskt oljebolag som sedan 2000 ingår i brittiska BP. Bolaget grundades 1966.

 
Amerikanska petroleumbolag
BP
Företag bildade 1966
Standard Oil
Företag i Kalifornien
Amerikanska naturgasbolag